Григорий Константинович Мирошниченко (, теперь Кобеляцкого района Полтавской области — , город Коростышев Житомирской области) — украинский советский деятель, председатель колхоза имени Шевченко Сарненского района Ровенской области. Депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов.

Биография 
Окончил учительский техникум. С 1932 года — на педагогической работе.

Член ВКП(б) с 1940 года.

Во время Великой Отечественной войны служил в Красной армии.

В 1944—1952 годах — инструктор, секретарь нескольких районных комитетов КП(б)У Ровенской области.

Закончил Луцкий педагогический институт и Высшую партийную школу при ЦК КПУ.

В августе 1952—1955 года — 1-й секретарь Степанского районного комитета КПУ Ровенской области.

В 1955—1972 годах — председатель колхоза имени Шевченко села Корост Степанского (затем — Сарненского района Ровенской области.

Потом — на пенсии в городе Коростышеве Житомирской области. Работал лектором Коростышевского районного комитета КПУ Житомирской области.

Награды 
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени (26.02.1958)
 медали

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Восьмой созыв. —  : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1970.
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Родившиеся в Кобелякском районе
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Ленина
Умершие в 2002 году
Родившиеся в 1911 году
Родившиеся 17 августа
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Председатели колхозов